Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Leander:

 HMS Leander (1780) – vascello da 52 cannoni varato nel 1780, attivo durante le guerre rivoluzionarie francesi, rinominato HMS Hygeia nel 1813 e demolito nel 1817.
 HMS Leander (1813) – vascello da 58 cannoni varato nel 1813 e demolito nel 1830.
 HMS Leander (1848) – vascello da 50 cannoni varato nel 1848 e demolito nel 1867.
 HMS Leander (1882) – incrociatore protetto della prima classe Leander, varato nel 1882 e demolito nel 1920.
 HMS Leander (1931) – incrociatore leggero della seconda classe Leander, varato nel 1931, trasferito alla Royal New Zealand Navy tra il 1941 e il 1945, e demolito nel 1949.
 HMS Leander (F109) – fregata della terza classe Leander, varata nel 1961 e radiata nel 1989.